Poveda (Àvila), municipi de la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Poveda de las Cintas, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Poveda de la Sierra, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Antoni Poveda Zapata (1955), exalcalde de Sant Joan Despí 
 José Poveda Escribano (1818 - 1885), advocat i polític valencià 
 Juan Poveda García (Alacant, 1854 - La Plata, Argentina, 1919), advocat i polític valencià 
 Miguel Poveda (Barcelona, 1973), cantaor flamenc 
 Pere Poveda Castroverde (Linares, 1874 - Madrid, 1936), sacerdot catòlic, fundador de la Institució Teresiana, màrtir i sant al si de l'Església Catòlica
 Rafael Poveda i Bernabé (Monòver, Vinalopó Mitjà, 1958), enòleg valencià